

Note

Bibliografie
 Iustin Marchiș, „Mănăstirea Cheia”, București, 1989.

S
Cheia